André Dumont kan syfta på:

* André Dumont (1764–1838), fransk revolutionspolitiker
 André Hubert Dumont (1809–1857), belgisk geolog
 André Dumont (1847–1920), belgisk geolog